|}
A Bakony délnyugati lábánál fekvő Tapolca–Ukk-vasútvonal MÁV 26-os vonal részét képező, egyvágányú, nem villamosított vasútvonala. A  felső szakasza.

Története 
A vasútvonal elődjét a Dunántúli HÉV társaság építette. A társaság Bobától építette az Ukkon át Sümegig tartó vasutat, az összesen 25,9 km hosszú vonalat 1889. január 13-án nyitották meg. A Sümeg és Tapolca közötti folytatást 1891. május 16-án adták át. A felépítményt mindkét vonalszakaszon 23,6 kg/fm tömegű, „i” jelű sínekből építették.

Forgalom 
A vasútvonalon a személyszállítást Bzmot motorkocsikkal és MÁV M41-es mozdonyokkal vontatott személyvonatokkal végzik.

Állomások 
Sümeg felvételi épületét felújították, környezete és előtere rendezett. A két fővágány között magasperon található. A korábban faáru feladásához kapcsolódó, teherforgalmat szolgáló további vágányok ma elhanyagoltak, gazban vannak.

Források

További információk 
 Képek a vonalról

Magyarország vasútvonalai